La playa El Ruso está situada en el municipio español de Albuñol, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía.

Referencias 
 Ministerio de Medio Ambiente-playas de Albuñol

Playas de la provincia de Granada
Albuñol
Playas nudistas de Andalucía